Dipturus johannisdavisi  — вид хрящевых рыб семейства ромбовых скатов отряда скатообразных. Обитают в западной части Индийского океана. Встречаются на глубине до 549 м. Их крупные, уплощённые грудные плавники образуют диск в виде ромба со удлинённым и заострённым рылом. Максимальная зарегистрированная длина 23 см. Откладывают яйца. Не являются объектом целевого промысла.

Таксономия 
Впервые вид был научно описан в 1899 году как Raja johannisdavisi. Вид назван в честь знаменитого исследователи эпохи королевы Елизаветы Джона Дейвиса. Голотип представляет собой неполовозрелого самца длиной 21 см, пойманного в Лаккадивском море на глубине 410—520 м.

Ареал 
Эти батидемерсальные скаты обитают в Аденском заливе и у берегов Траванкора. Их присутствие в водах Занзибара требует дополнительного подтверждения. Встречаются на глубине от 457 до 549 м.

Описание 
Широкие и плоские грудные плавники этих скатов образуют ромбический диск с округлым рылом и закруглёнными краями. На вентральной стороне диска расположены 5 жаберных щелей, ноздри и рот. На длинном хвосте имеются латеральные складки. У этих скатов 2 редуцированных спинных плавника и редуцированный хвостовой плавник.

Максимальная зарегистрированная длина 23 см.

Биология 
Подобно прочим ромбовым эти скаты откладывают яйца, заключённые в жёсткую роговую капсулу с выступами на концах. Эмбрионы питаются исключительно желтком.

Взаимодействие с человеком 
Эти скаты не являются объектом целевого промысла. Могут попадаться в качестве прилова. Данных для оценки Международным союзом охраны природы охранного статуса вида недостаточно.

Примечания

Ссылки 
 

Dipturus
Рыбы Индийского океана
Животные, описанные в 1899 году